Тирпиц може да се отнася за:
 Алфред фон Тирпиц – германски адмирал (1849-1930)
 Тирпиц – германски линеен кораб, участвал във Втората световна война